Юрмашка — топоним в Башкортостане:

 Юрмашка — левый приток реки Юрмаш
 Юрмашка — гора хребта Юрматау

См. также 

 Большая Юрмашка — гора хребта Большой Юрматау
 Малая Юрмашка — гора хребта Юрматау